Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 3 au .

Anastasija Sevastova remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Parra Santonja, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sorana Cîrstea et Anabel Medina Garrigues.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2010)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2010
Tennis féminin en 2010
Sport au Portugal en 2010
Tennis en mai 2010